Чески́дов — коми фамилия (от коми ческид — «сладкий, приятный»); имеет женскую форму Ческидова.

Известные носители 
 Ческидов, Алексей Николаевич (род. 1977) — российский бизнесмен, известный как организатор любительской серии стартов по триатлону и марафону в России.
 Ческидов, Сергей Юрьевич (род. 1947) — советский и российский спортивный комментатор, телеведущий, в прошлом — глава редакции спортивных программ телеканала ТВЦ.